Куссуль — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Куссуль, Александр Вальтерович (1963—1986) — советский музыкант.
 Куссуль, Наталья Николаевна (род. 1965) — специалист по вычислительному интеллекту и информационным технологиям спутникового мониторинга, доктор технических наук, профессор.